Dingue peut faire référence à :
 la folie,
 Dingue, un village du Cameroun,
 Dingue, un album d'Emmanuelle Seigner.